«Colombier» puede referirse a:
 Colombier, comuna francesa situada en Allier.
 Colombier, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Colombier, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Colombier, comuna francesa situada en Dordoña.
 Colombier, nombre alternativo de Savanette, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Savanette.
 Colombier, comuna francesa situada en Loira.
 Colombier, comuna suiza del cantón de Neuchâtel.
 Colombier, comuna suiza del cantón de Vaud.
 Colombier-en-Brionnais, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 Colombier-Fontaine, comuna francesa del departamento de Doubs.
 Colombier-le-Cardinal, comuna francesa del departamento de Ardecha.
 Colombier-le-Jeune, comuna francesa del departamento de Ardecha.
 Colombier-le-Vieux, comuna francesa del departamento de Ardecha.
 Colombier-Saugnieu, comuna francesa del departamento de Ródano.
 Grand Colombier, isla francesa situada en San Pedro y Miquelón.
 Grand Colombier, cima francesa situada en el departamento francés de Ain.
 Petit Colombier, Isla francesa situada en San Pedro y Miquelón.
 Saint-Pierre-de-Colombier, comuna francesa del departamento de Ardecha.